Der Begriff Zweispitz kann mehrere Bedeutungen haben:
 Zweispitz (Werkzeug), ein Werkzeug der Steinmetzen
 Zweispitz (Hut), eine Hutform